Ласаро () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.

Персоналии 
 Ласаро, Карлос (род. 1990) — испанский футболист, полузащитник клуба «Алавес».
 Ласаро Ибиса, Блас (1858—1921) — испанский ботаник и миколог.
 Мартинес-Ласаро, Эмилио (род. 1945) — испанский кинорежиссёр.

Топонимы 
 Касас-де-Ласаро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Прочее 
 Епархия Сьюдад-Ласаро-Карденаса — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Ласаро-Карденас, Мексика.
 «Ласаро» (1930) — опера аргентинского композитора Константино Гайто.

См. также 
 Лазаро